Дамбраускас () — литовская фамилия.

Известные носители 
 Якштас, Адомас (настоящее имя Александрас Дамбраускас; 1860—1938) — литовский философ, католический священник; писатель, редактор.
 Дамбраускас, Виргиниюс (род. 1962) — литовский шахматист.
 Дамбраускас, Ромас (род. 1960) — литовский поп-музыкант.

 Дамбраускайте, Лина (род. 1968) — литовская баскетболистка

